Steiner József (építész) (1872–1958) építész
 Steiner József (lelkész) (1970) teológiai professzor, lelkész